Johann Wedding ist der Name folgender Personen:

* Johann Friedrich Wedding (1759–1830), deutscher Bauingenieur und Hüttenbaudirektor
 Johann Wilhelm Wedding (1798–1872), deutscher Architekt und Hochschullehrer